Венцеслав Иванович Бурда (1812—1873) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Подданный Австрии. Был аттестован Императорской Академией художеств со званием неклассного художника (1844). Был признан «назначенным в академики» (1857).  Избран в академики (1858) за «Проект большой станции железной дороги при виадуке».

Автор проекта железнодорожной станции при виадуке и др. Среди основных построек в Петербурге: Доходный дом В. И. Бурды (пр. Римского-Корсакова, 8-Б, Большая Подьяческая, 18, расширение и перестройка, 1862–1863)/

Примечания

Литература

Ссылки